Юрій Дідушицький — любачівський каштелян
 Юрій Станіслав Дідушицький — ловчий великий коронний

Юрій